est un genre éteint de reptiles herbivores rhynchosaures ayant vécu à l'Anisien, durant le Trias moyen, il y a environ entre  (millions d'années). Ses fossiles ont été retrouvés uniquement en Tanzanie où de nombreux spécimens ont été retrouvés.

Le genre est rattaché à la famille des Rhynchosauridae par Hone et Benton (2008).

L'espèce type est Stenaulorhynchus stockleyi, décrite par Haughton en 1932. C'est probablement la seule espèce connue. Une autre espèce, nommée dans la même publication, Stenaulorhynchus major, n'a pas été retenue par la suite.

Description 

Stenaulorhynchus est un rhynchosaure primitif avec un crâne moins robuste et massif que les genres du Trias supérieur.

Son corps est trapu avec quatre membres robustes et saillants. Il mesurait environ  de longueur. Comme la plupart des rhynchosaures, il possédait un puissant bec arqué, avec des mâchoires pourvues de nombreuses dents.

Paléobiologie 
En 2016, une étude histologique du fémur et du tibia d'un des fossiles de Stenaulorhynchus stockleyi a montré que cet animal possédait un tissu osseux avec un taux de croissance relativement lent. Les os de ses membres étaient composés de fibres parallèles modérément vascularisées, qui deviennent avasculaires (dépourvus des vaisseaux sanguins) et lamellaires à la périphérie de leurs diaphyses. La distance entre les anneaux de croissance s'atténue fortement avec l'âge, ce qui suggère une croissance limitée pour Stenaulorhynchus. Ce modèle de croissance osseuse semble se retrouver chez tous les Hyperodapedontidae. 

Il a vécu en même temps qu'un dinosauriforme primitif, Nyasasaurus, dont les restes fossiles ont été retrouvés dans la même formation géologique en Tanzanie.

Classification 
Cladogramme des Rhynchosauria établi par Schultz  en 2016 avec la position phylogénétique de Stenaulorhynchus :

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

Références

Références taxonomiques 
 

Genre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Rhynchosauria
Tétrapode du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Tanzanie
Taxon fossile décrit en 1932